Daouda Diakité (voetballer), een Burkinees voetbaldoelman
Daouda Diakite (dammer), een Malinees dammer die in 1996 en 2005 meedeed aan het wereldkampioenschap